Бача — многозначное слово.

Фамилия 
 Бача, Ергуш (род. 1965) — словацкий хокеист, чемпион мира 2002 года в составе сборной.
 Бача, Юрай (род. 1977) — словацкий гребец на байдарках, многократный чемпион мира, призёр Олимпийских игр 2004 года.
 Бача, Юрий (1932—2021) — поэт, писатель и литературный критик Чехословакии и Словакии.

Заимствованное слово 
Заимствованное в русском языке из иранских языков (пушту, таджикского) слово, означающее «парень», «мальчик», «сын». См. также:
 Бача-бази — вид детской проституции, включающей переодевание мальчиков в женскую одежду.
 Бача-пош — переодевание дочери в мужскую одежду для выполнения мужских обязанностей в доме.

Примечания